

Astronomia
 6559 Nomura – asteroide della fascia principale

Aziende 
Gruppo Nomura – zaibatsu giapponese di servizi finanziari
Nomura Holdings – impresa finanziaria giapponese, membro principale del gruppo Nomura

Persone 
Tetsuya Nomura – autore di videogiochi giapponese